Boggs Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Boggs Knob (Greenbrier County, West Virginia, 1100 m)
 Boggs Knob (Greenbrier County, West Virginia, 801 m)